Іншими мовами



Київ 
 Церква Василія Великого (Київ) —  УГКЦ

Закарпатська область 
 Церква святого Василя (Лікіцари)
 Церква святого Василія Великого (Сіль)

Івано-Франківська область 
 Церква святого Василія Великого (Белеїв) — УГКЦ
 Церква Св. Василія Великого (с. Черче)

Львівська область 
 Церква святого Василія Великого (Бартатів) — УГКЦ

Тернопільська область 
 Церква святого Василія Великого (Тернопіль) — УГКЦ

Чернівецька область 
 Церква Святого Василя (Конятин)